Чарльз Кеннеди: Кеннеди, Чарльз (1923—1997) — шотландский экономист и педагог, автор книг.
 Кеннеди, Чарльз Питер (1959—2015) — британский политик, лидер партии либеральных демократов (1999—2006).